Andora kan syfta på:

Biologi 
Andora (sjöstjärna) – ett släkte av sjöstjärnor.

Geografi

Italien 

 Andora, Italien – en kommun (och stad) i provinsen Savona i regionen Ligurien.